

Astronomia 
 Cratere Yar  – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 YAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lagrande 3 in Canada

Altro 
 Tasha Yar  – personaggio immaginario di Star Trek
 Yar () – burrone, come nel caso di Memoriale per l'Olocausto di Babi Yar e di Drobytsky Yar